Raatesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatesaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Raatesaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Raatesaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Raatesaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar